Whitworth steht für:

 Whitworth (Lancashire), Stadt in Lancashire, England
 Whitworth (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada
 einen ehemaligen britischen Industriekonzern, siehe Armstrong-Whitworth
 einen ehemaligen britischen Flugzeughersteller, siehe Armstrong Whitworth Aircraft
 einen britischen Motorradhersteller, siehe Rudge-Whitworth
 einen ehemaligen britischen Autohersteller, siehe Whitworth Engineering

Whitworth ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Whitworth (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 James Whitworth (1936–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Johnny Whitworth (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph Whitworth (1803–1887), britischer Ingenieur und Unternehmer

Siehe auch:
 Whitworth-Gewinde
 Whitworth Art Gallery, Kunstmuseum und Ausstellungsgebäude in Manchester, England
 Whitworth Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika